Гвин, Гуи́н (Gwyn) — фамилия.

 Гвин, Дилан (род. 1994) — шведская актриса.
 Гвин, Нелл (1650—1687) — английская актриса.

Примечания